Минковский — еврейская и польская фамилия.

Известные носители:
 Минковский, Александр (Alexandre Minkowski, 1915—2004) — французский неонатолог, сын Е. Минковского и Ф. Минковской.
 Минковский, Анатолий (Anatol Witold Minkowski, 1891—1939) — польский военный деятель, брат Е. Минковского.
 Минковский, Герман (1864—1909) — немецкий математик и педагог.
 Минковский, Евгений Айзикович (1885—1972) — французский психиатр, феноменолог.
 Минковский, Ицхок (Ицхок, сын Аарона; 1788—1851) — карлинский ребе, комментатор Талмуда.
 Минковский, Марк (род. 1962) — французский дирижёр, сын А. Минковского, внук Е. Минковского.
 Минковский, Мечислав (1884—1972) — швейцарский невролог, брат Е. Минковского.
 Минковский, Морис (Мауриций, Мойше; 1881—1930) — живописец.
 Минковский, Оскар (1858—1931) — немецкий патофизиолог, врач, брат Г. Минковского.
 Минковский, Пиня (Пинхас Мордухович) (1859—1924) — кантор, композитор литургической музыки.
 Минковский, Рудольф Лео Бернард (1895—1976) — американский астроном, сын О. Минковского.

 Минковска, Франсуаза (Françoise Minkowska, урождённая Брокман; 1882—1950) — французский психиатр, жена Е. Минковского.

Другое 
 Минковский — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Пространство Минковского
 Миньковский